Oak Valley ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Oak Valley (Kansas)
 Oak Valley (Kalifornien)
 Oak Valley (New Jersey)
 Oak Valley (Texas)

Siehe auch:
 Oak Valley Township